Турчи́н — українське прізвище. Походить від середньовічної назви турків. Оскільки українські прізвища цього типу не змінюються відповідно до роду, жіноча форма Турчина — результат русифікації українських прізвищ.

Кількість носіїв обох форм цього прізвища — 7 904 осіб обох статей. Кількість жінок носіїв російського варіанту прізвища Турчина — 2536 осіб. Різниця приблизно в 5 400 вказує на кількість носіїв первісної форми прізвища. Це прізвище породило прізвище Турчинов (198 + 253). Воно могло бути сформоване як в Росії так і в Україні.

З IX—X сторіччя на території України вперше згадується тюркське плем'я торків, які брали участь у походах князя Святослава та охороняли кордон Київської Русі. Торки залишили по собі чимало слідів у топоніміці України: річки Торець і Торч, Торський шлях вздовж ріки Тетліги; міста, села — Торець, Торки, Торків, Торецьке, Торське, Торчин, Торчиця, Торчицький Степок.

Відомі носії 
 Турчин Андрій Леонідович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Турчин Анастасія Єгорівна ( 1996) — українська спортсменка-дзюдоїстка.
 Турчин Андрій Петрович — старшина Збройних сил України, кавалер «За мужність» III ступеня.
 Турчин Валентин Федорович (1931 — 2010) — радянський та американський фізик та кібернетик, учасник правозахисного руху в СРСР, автор «самвидаву»
 Турчин Володимир Богданович (1990—2017) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Джон Базиль Турчин (Іван Турчин; 1822 — 1901) — герой Громадянської війни США
 Турчин Іван Семенович (1937 — 2010) — український вчений, доктор медичних наук, професор
 Турчин Ігор Євдокимович (1936 — 1993) — український гандбольний тренер, Заслужений тренер СРСР
 Турчин Лука (1881 — 1951) — український вчений, педагог, громадський діяч
 Турчин Микола Павлович (1958 — 2017) — український фотограф, педагог і громадський діяч
 Турчин Михайло Степанович (1981—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Турчин Ніна Іванівна ( 1941) — українська художниця, майстриня петриківського розпису
 Турчин Ярина Богданівна ( 1975) — український науковець, педагог, доктор політичних наук, директор Інституту гуманітарних та соціальних наук, професор кафедри політології та міжнародних відносин Національного університету «Львівська політехніка»
 Томислав Турчин ( 31 травня 1997, Вінковці) — хорватський футболіст, півзахисник

Біологія 
Турчин — народна назва красолі великої.

Див. також 
 Турчина (прізвище)
 Турчинов
 Турчич

Джерела 
 Валентин Лученко. «Русифікація українських прізвищ» на сайті «ХайВей». 30 березня. 2009

Примітки 

українські прізвища